Юго-Восточный регион () — один из шести регионов Болгарии. Расположен на юго-востоке страны, центр региона город Бургас.

До 2006 года регион состоял из трёх областей: Бургасской, Сливенской и Ямболской, включал 49 общин. Площадь региона 14647,6 км², что составляет 13,2 % от территории Болгарии. Население региона было 782 653 жителя. В это время в Юго-Восточном регионе Болгарии было расположено 39 городов и 901 село.

Южная граница региона совпадала с государственной границей Болгарии c Турцией и проходит по горам Странджа и Дервентской возвышенности. Западная граница проходила по западным административным границам Сливенской и Ямболской областей, в природно-географическом отношении по Светиилийской и Манастирской возвышенности и горам Сакар. Северная граница проходит по Сливенской, Котленской и Еминской части гор Стара-Планина и пересекает долину реки Камчия. На востоке территория региона — юг Черноморского побережья Болгарии.

С 2006 года регион () состоит из четырёх областей: Бургасской, Сливенской, Старозагорской и Ямболской и входит в один из двух более крупных районов — Северная и Юго-восточная Болгария ().

Важнейший транспортный центр — город Бургас (второй по численности населения город на черноморском побережье Болгарии), здесь есть порт, аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал.

Примечания

См. также 
 :bg:Район за планиране 

Регионы Болгарии